Шумщина  — топоним:

Беларусь 
 Шумщина — деревня, Лиозненский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область
 Шумщина — деревня, Демидовичский сельсовет, Дзержинский район, Минская область